Plac Tadeusza Kościuszki w Bytomiu
 Plac Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Tadeusz Kościuszko
Kościuszki Tadeusza